Николас Сегрейв (около 1238 — до 12 ноября 1295; ) — английский аристократ, 1-й барон Сегрейв (с 1283 года). Владел землями в Лестершире, участвовал во Второй баронской войне на стороне оппозиции, после поражения получил прощение Генриха III (1267 год) и до конца жизни верно служил короне. Принял участие в крестовом походе баронов (1270—1272 годы), в походах Эдуарда I в Уэльс.

Биография 
Николас Сегрейв принадлежал к знатному и влиятельному роду, начало возвышения которого относится к эпохе Генриха II. В 1166 году некто Гилберт Фиц-Херевард получил от графа Уорика рыцарский фьеф Сегрейв в Лестершире. Сын Гилберта Стефан стал при Генрихе III юстициарием Англии и сосредоточил в своих руках большие владения; его сын Гилберт в браке с Амабель Холкомб, дочерью и наследницей Роберта Холкомба, стал отцом Николаса. В этом браке родилась также дочь Элис, жена Уильяма Модита, 8-го графа Уорика.

Николас родился примерно в 1238 году. Его отец умер в 1254 году во французском плену, а мать позже вышла замуж во второй раз — за Роджера Сомери, удержав в качестве «вдовьей доли» треть владений Сегрейвов. Так как Николас был ещё несовершеннолетним, его опекуном стал наследник престола Эдуард (впоследствии король Эдуард I). В марте 1257 года Сегрейв упоминается как оруженосец в Виндзорском замке. В 1258 году он выплатил рельеф в 300 марок и принёс вассальную присягу королю Генриху III за отцовское наследство — обширные земли в Лестершире и других английских графствах. В 1263 году Генрих посвятил Николаса в рыцари.

В это самое время обострились отношения между королём и группой оппозиционно настроенных лордов, стремившихся ограничить его власть. Баронов возглавлял Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, и Сегрейв примкнул к нему. Сэр Николас был в составе армии лордов, начавшей в 1263 году открытые боевые действия. В числе прочих мятежников он был отлучён от церкви, 13 декабря 1263 года согласился передать споры с короной на рассмотрение арбитра (короля Франции Людовика IX), а когда тот вынес решение в пользу Генриха III, продолжил борьбу. Сегрейв защищал от роялистов Нортгемптон; после падения города он смог спастись, позже принял участие в осаде Рочестера. По просьбе лондонцев сэр Николас стал капитаном тех горожан, которые присоединились к армии Монфора и образовали её левый фланг в битве при Льюисе 14 мая 1264 года. Этот отряд был легко разгромлен кавалерией принца Эдуарда, но мятежники всё-таки одержали победу в сражении. В январе 1265 года Сегрейв заседал в парламенте Монфора. 4 августа 1265 года он сражался при Ившеме, где был ранен и взят в плен. Поражение в этой битве означало для мятежников проигрыш всей войны.

26 октября 1265 года король пожаловал все земли Сегрейва своему младшему сыну Эдмунду, будущему графу Ланкастеру; потеряв всё, сэр Николас решил до конца продолжать борьбу. Вместе с другими баронами, оказавшимися в таком же положении, он до 1267 года находился на острове Эли, откуда совершал грабительские набеги. Когда Гилберт де Клер, 7-й граф Глостер, восстал против короля и занял Лондон, Сегрейв с соратниками смог закрепиться в Саутворке. Узнав об этом, папский легат в Англии наложил на саутворкские церкви запрет проводить службы и возобновил отлучение от церкви сэра Николаса и его товарищей. Неясно, вернулся ли Сегрейв в Эли или примирился с королём в одно время с Глостером. В любом случае именно с его именем источники связывают капитуляцию острова: по одним данным, путь в лагерь повстанцев показала врагу мать сэра Николаса (вторым браком жена активного роялиста Роджера де Сомери), по другим — сам Сегрейв сдал остров принцу Эдуарду без сопротивления. Он получил свои поместья обратно при условии выплаты штрафа, причём король разрешил ему взять деньги на штраф с арендаторов.

С этого момента Сегрейв верно служил короне в качестве рыцаря. Он принял участие в крестовом походе в Палестину вместе с принцем Эдуардом (1270—1272 годы) и смог завоевать доверие принца, ставшего в 1272 году королём под именем Эдуарда I. Сегрейв участвовал в валлийских походах 1277 и 1282 годов, в 1285 году, по-видимому, собирался сопровождать короля во Францию (эта поездка не состоялась), в 1292 году был одним из судей в ходе «Великой тяжбы», где решалась судьба шотландской короны. В качестве представителя монарха он работал в местных комиссиях в Уорикшире, Хантингдоншире, Нортгемптоншире, Лестершире, на острове Мэн. В 1294 году сэр Николас от имени Эдуарда вёл переговоры с королём Германии Адольфом и архиепископом кёльнским Зигфридом фон Вестербургом. В августе 1283 года он был вызван в парламент, заседавший в Шрусбери. Летом 1295 года Сегрейва снова вызвали в парламент — на этот раз как лорда Сегрейва. Впрочем, в 1877 году Палата лордов постановила, что создание титула барона Сегрейва следует датировать 1283 годом.

Сэр Николас оставался при дворе Эдуарда I до самого конца своей жизни (последний документ с его подписью датирован 25 ноября 1294 года). Сегрейв умер в конце 1295 года.

Семья 
Николас Сегрейв был женат на Мод де Люси, дочери сэра Томаса де Люси. В этом браке родились:

 Джон, ставший 2-м бароном Сегрейвом;
 Николас;
 Генри;
 Джеффри;
 Саймон;
 Гилберт, епископ Лондона;
 Стефан, архидьякон Эссекса;
 Аннабель, жена Джона дю Плесси;
 Элеанора, жена Алана Ла Зуша, 1-го барона Ла Зуша из Эшби.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Николас Сегрейв, 1-й барон Сегрейв
Николас Сегрейв, 1-й барон Сегрейв
Участники Девятого крестового похода
Английские феодальные бароны XIII века